Уизарочи има више значења:

 Уизарочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уизарочи (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику